Metretopodidae är en familj av dagsländor. Metretopodidae ingår i ordningen dagsländor, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Metretopodidae 9 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Dagsländor
Metretopodidae